Революционен лист може да се отнася за:

 „Революционен лист“, български вестник, орган на левицата във ВМОРО, редактиран от Димо Хаджидимов, излизал в 1904 – 1906 година;
 „Революционен лист“, български вестник, орган на протогеровисткото течение във ВМРО, излизал в 1931 – 1933 година.